Algerijnse boomklever
 Bahamaboomklever
 Birmese boomklever
 Boomklever
 Bruine boomklever
 Bruinkopboomklever
 Canadese boomklever
 Corsicaanse boomklever
 Chinese boomklever
 Dwergboomklever
 Filipijnse boomklever
 Geelsnavelboomklever
 Grote rotsklever
 Kaneelbuikboomklever
 Kashmirboomklever
 Kastanjebuikboomklever
 Pluchekapboomklever
 Prachtboomklever
 Przewalski's boomklever
 Reuzenboomklever
 Rotsklever
 Siberische boomklever
 Turkse boomklever
 Witborstboomklever
 Witbrauwboomklever
 Witstaartboomklever
 Witwangboomklever
 Yunnanboomklever
 Zwartbuikboomklever